

Anno 
 283 o 283 a.C.

Matematica 
 283 (numero)